Andrzej Mozołowski (1925-1997), dziennikarz, pisarz
 Bolesław Mozołowski (1886-1942), prawnik
 Józef Mozołowski (1858-1904), urzędnik
 Stefan Mozołowski (1892-1940), lekarz, oficer
 Włodzimierz Mozołowski (1895-1975), biochemik, oficer